Contea di Sumter o Sumter County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Sumter – Alabama
 Contea di Sumter – Carolina del Sud
 Contea di Sumter – Florida
 Contea di Sumter – Georgia